Bakalan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bakalan, Wonogiri, by, 
 Bakalan, Batang, by, 
 Bakalan, Jepara, by, 
 Bakalan, Purwosari, by, 
 Bakalan, Bugul Kidul, by, 
 Bakalan, Jombang, by, 
 Bakalan, Mojokerto, by, 
 Bakalan, Kediri, by, 
 Bakalan, Tambakrejo, by, 
 Bakalan, Kapas, by, 
 Bakalan, Malang, by, 
 Bakalan, Karanganyar, by, 
 Bakalan, Sukoharjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar